|-
| (24901) 1997 AV20||||11 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (24902) 1997 AR22||||11 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (24903) 1997 AS22||||11 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (24904) 1997 BM8||||31 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (24905) 1997 CO1||||1 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (24906) 1997 CG4||||4 лютого 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 24907 Альфредхаар (Alfredhaar)||||4 лютого 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (24908) 1997 CE22||||13 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (24909) 1997 CY28||||7 лютого 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 24910 Haruoando||||14 лютого 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| 24911 Kojimashigemi||1997 DU||27 лютого 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (24912) 1997 EB1||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (24913) 1997 EQ2||||4 березня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (24914) 1997 EZ2||||4 березня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (24915) 1997 EC6||||7 березня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 24916 Штельцхаммер (Stelzhamer)||||7 березня 1997||Лінц||Е. Мейєр
|-
| (24917) 1997 EH12||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 24918 Тедкосер (Tedkooser)||||10 березня 1997||Обсерваторія Лайм-Крік||Роберт Ліндергольм
|-
| 24919 Teruyoshi||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (24920) 1997 EE23||||2 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (24921) 1997 EE32||||11 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 24922 Bechtel||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24923 Claralouisa||||5 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24924) 1997 EY45||||15 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (24925) 1997 FW||1997 FW||18 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 24926 Jinpan||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24927 Brianpalmer||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24928 Susanbehel||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24929) 1997 GX15||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24930 Annajamison||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24931 Noeth||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24932) 1997 GW22||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24933) 1997 GK25||||8 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 24934 Natecovert||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24935 Ґодфрігарді (Godfreyhardy)||||28 квітня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (24936) 1997 HX7||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24937) 1997 HD9||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24938) 1997 HY9||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24939 Чімінелло (Chiminello)||1997 JR||1 травня 1997||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| 24940 Sankichiyama||||1 травня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (24941) 1997 JM14||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (24942) 1997 JA15||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (24943) 1997 JY17||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 24944 Гаріш-Чандра (Harish-Chandra)||||11 червня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (24945) 1997 LH9||||7 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 24946 Foscolo||1997 NQ||1 липня 1997||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| 24947 Гаусдорф (Hausdorff)||||7 липня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 24948 Баботе (Babote)||||9 липня 1997||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|-
| 24949 Klacka||||4 серпня 1997||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,А. Правда
|-
| 24950 Нікхілас (Nikhilas)||1997 QF||23 серпня 1997||Обсерваторія Клеть||Зденек Моравец
|-
| (24951) 1997 QK||1997 QK||24 серпня 1997||Обсерваторія Клеть||Зденек Моравец
|-
| (24952) 1997 QJ4||||28 серпня 1997||Обсерваторія Мауна-Кеа||Джейн Лу,Чедвік Трухільйо,Джуїтт Девід,К. Берні
|-
| (24953) 1997 SG7||||23 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (24954) 1997 SL7||||23 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (24955) 1997 SK10||||26 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (24956) 1997 SN10||||26 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (24957) 1997 SF16||||27 вересня 1997||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (24958) 1997 SS31||||28 вересня 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 24959 Zielenbach||1997 TR||3 жовтня 1997||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,А. Правда
|-
| (24960) 1997 TV17||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (24961) 1997 TO24||||8 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 24962 Кендзітоба (Kenjitoba)||||27 жовтня 1997||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (24963) 1997 UB11||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (24964) 1997 UY20||||27 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 24965 Akayu||||19 листопада 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (24966) 1997 YB3||||24 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (24967) 1998 AX8||||14 січня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 24968 Chernyakhovsky||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24969 Лукафіні (Lucafini)||||13 лютого 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (24970) 1998 FC12||||25 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (24971) 1998 FG77||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24972) 1998 FC116||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24973) 1998 GD7||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24974 Macuch||||21 квітня 1998||Обсерваторія Модри||Петер Колені,Леонард Корнош
|-
| (24975) 1998 HO38||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24976) 1998 HE51||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 24977 Tongzhan||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24978) 1998 HJ151||||28 квітня 1998||Обсерваторія Мауна-Кеа||Джейн Лу,Чедвік Трухільйо,Девід Толен,Джуїтт Девід
|-
| (24979) 1998 JB2||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (24980) 1998 KF2||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24981 Сіґекімуракамі (Shigekimurakami)||||22 травня 1998||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (24982) 1998 KB34||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24983) 1998 KZ38||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24984) 1998 KQ42||||27 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 24985 Benuri||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24986 Yalefan||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24987) 1998 KA65||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 24988 Alainmilsztajn||||19 червня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (24989) 1998 MG13||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24990) 1998 MA26||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24991) 1998 ML31||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24992) 1998 MC32||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24993) 1998 MC34||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (24994) 1998 MZ37||||23 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (24995) 1998 OQ||1998 OQ||20 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (24996) 1998 OD1||||20 липня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Вітторіо Ґоретті,Лучано Тезі
|-
| 24997 Petergabriel||||23 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 24998 Ерміт (Hermite)||||28 липня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 24999 Ієронімус (Hieronymus)||||24 липня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 25000 Астрометрія (Astrometria)||||28 липня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|}

24900